A 11 041-es számú mellékút egy rövid, körülbelül 1,2 kilométer hosszú mellékút Fejér megye északi részén, Mány településen. Régebben a Zsámbék–Bicske közötti 1104-es számú út része volt, de amióta annak megépült az elkerülő szakasza, azóta az átmenő forgalom arra halad, ennek az útszakasznak a forgalma pedig a korábbi töredékére esett vissza.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatállományának 2019. április 2-i lekérdezése még azt mutatta, hogy az útszámozás végighalad a faluközponton, nagyjából 2 kilométer hosszan, az 1104-es út 5+200-as és 2+900-as kilométerszelvényeinél lévő elágazási pontok között.

2019. augusztus 5-én ugyanez az adatbázis már azt mutatta, hogy a 11 041-es számozás csak a község Zsámbék felőli bekötőútját jelöli, az 1104-es úttól a Deák Ferenc utcai kereszteződésig, nagyjából 1,2 kilométer hosszban. A folytatás eszerint a belterület nyugati széléig önkormányzati út, a Bicske felőli bekötő út pedig a 93 003-as számozást viseli, mindössze 120 méter hosszban.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. augusztus 5.

11041
Mány